Международный аэропорт имени Симона Боливара — название нескольких аэропортов:
 Международный аэропорт имени Симона Боливара — аэропорт в Каракасе, Венесуэла.
 Международный аэропорт имени Симона Боливара — аэропорт в Санта-Марте, Колумбия.
 Международный аэропорт имени Симона Боливара — старое название Международного аэропорта имени Хосе Хоакина де Ольмедо в Гуаякиле, Эквадор.